Awatere River ist de Name folgender Flüsse:

 Awatere River (Marlborough), in der Region Marlborough auf der Südinsel von Neuseeland
 Awatere River (Gisborne), in der Region Gisborne auf der Nordinsel von Neuseeland